prymitywizm (sztuka)
 prymitywizm (malarstwo)
 prymitywizm (muzyka)